La route départementale 417, ou RD 417, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Aiglun à Aiglun.
 dans les départements de la Haute-Marne, de la Haute-Saône, des Vosges et du Haut-Rhin, elle relie Chaumont à Colmar, reprenant l'ancienne RN 417, déclassée en 1972.

Le jeudi , la route départementale 417 de Haute-Marne a été la première route simple de France à être munie d'un panneau de limitation à  : le premier panneau a été posé dans le croisement de la Route départementale 417 entre Chaumont et Biesles.

Notes et références

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes de la Haute-Marne
 Routes du Haut-Rhin
 Routes de la Haute-Saône
 Routes des Vosges

417